Кубок Болгарії з футболу 1990—1991 — 51-й розіграш кубкового футбольного турніру в Болгарії. Титул здобув Левські (Софія).

Календар

Перший раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|26 вересня 1990

|}

Другий раунд 

|-
| colspan="3" style="background:#fcc;"|10 жовтня 1990

|}

Третій раунд 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|28 листопада/5 грудня 1990

|}

1/16 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|9/16 грудня 1990

|}

Груповий раунд

Група А 

Результати

Група B 

Результати

Група С 

Результати

Група D 

Результати

1/2 фіналу 

|-
|colspan="5" style="background-color:#fcc" align=center|3 квітня/8 травня 1991

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Болгарії на bulgarian-football 

1990–1991
Болгарія
Болгарія
1990 у болгарському спорті
1991 у болгарському спорті